Januari kan syfta på:

 Januari – en månad
 Januari börjar året – ett av flera namn på en sång, se Visan om solen, månen och planeterna
 Januarirevolutionen – polsk-litauisk revolt mot Ryssland 1863
 Januarieffekten – en kalenderbunden variation i aktiekurser